

Numismatique 
 Un ducat est une ancienne monnaie qui circulait en Europe.

Patronyme 
 Alfred Ducat (1827-1898) était un architecte bisontin.
 Andy Ducat (1886-1942) était un footballeur anglais.

Homonymie de patronyme